Открытый чемпионат Мексики 2008 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 25 февраля по 2 марта. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Хуан Игнасио Чела
 в женском одиночном разряде —  Эмили Луа
 в мужском парном разряде —  Потито Стараче и  Мартин Вассальо Аргуэльо
 в женском парном разряде —  Лурдес Домингес Лино и  Аранча Парра Сантонха

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Налбандян (№ 11 в мире на тот момент). Аргентинец уверенно преодолел весь турнирный путь, но в финале не смог взять и сета у Николаса Альмагро, посеянного в соревновании под шестым номером. Сильнейшими несеянными участниками соревнований стали Луис Орна и Хосе Акасусо, добравшиеся до полуфинала. Прошлогодний чемпион — Хуан Игнасио Чела — защищал свой титул, но уступил во втором раунде.

В парном разряде у мужчин титул также достался одной из сеянных команд: вторая пара турнира Оливер Марах и Михал Мертиняк проиграла на пути к общей победе лишь один сет, при этом ни разу не сыграв с сеянными соперниками, а в финале справившись с Агустином Кальери и Луисом Орной. Прошлогодне чемпионы — Потито Стараче и Мартин Вассальо Аргуэльо — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях: итальянец (вместе с чилийцем Николасом Массу) и дошёл до полуфинала, а аргентинец (вместе с испанцем Альбертом Монтаньесом) уступил уже на старте.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 30 в мире на тот момент). Итальянка уверенно добралась до пятого подряд финала на местных кортах, где хоть и впервые за турнир проиграла сет, но смогла одержать итоговую победу, сломив сопротивление второй сеянной Ализе Корне. Сильнейшей несеянной участницей соревнования стала Джилл Крейбас. Прошлогодняя чемпионка — Эмили Луа — участия в чемпионате 2008 года не принимала.

В парном соревновании у женщин сеянные участницы ограничились лишь выходом одной своей команды в полуфинал, а в титульно матче встретились два несеянных альянса: испанки Нурия Льягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес, так и не проиграв за соревнование ни сета, переиграли по итогам 18 геймов чешек Ивету Бенешову и Петру Цетковскую. Прошлогодние чемпионки — Лурдес Домингес Лино и Аранча Парра Сантонха — защищали свой титул, но отказались от продолжения борьбы уже в четвертьфинале.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Давида Налбандяна со счётом 6-1, 7-6(1).
 Альмагро выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Налбандян уступает свой 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Флавия Пеннетта обыграла  Ализе Корне со счётом 6-0, 4-6, 6-1.
 Пеннетта выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Корне уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Оливер Марах /  Михал Мертиняк обыграли  Агустина Кальери /  Луиса Орну со счётом 6-2, 6-7(3), [10-7].
 Марах выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес обыграли  Ивету Бенешову /  Петру Цетковскую со счётом 6-2, 6-4.
 Льягостера Вивес выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мартинес Санчес выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Международная золотая серия ATP
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2008 года
Март 2008 года
2008